Serrata är ett släkte av snäckor. Serrata ingår i familjen Marginellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Serrata